Тартрат таллия-лития — неорганическое соединение,
двойная соль таллия, лития и винной кислоты
с формулой LiTlCHO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Физические свойства 
Тартрат таллия-лития образует бесцветные кристаллы обладающие оптической изомерией.

Растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава LiTlCHO•HO — бесцветные кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P 222,
параметры ячейки a = 0,7894 нм, b = 1,4658 нм, c = 0,6401 нм, Z = 4 .

Является сегнетоэлектриком с точкой Кюри 10 К.

Примечания

Литература 
 

Соли лития
Соли таллия
Тартраты (соли)
Сегнетоэлектрики